Кубок мира по хоккею с мячом 2016 — 43-й турнир по хоккею с мячом, который прошёл 13—16 октября 2016 года, в шведском городе Сандвикене.

Участники турнира 
В турнире приняли участие 16 команд: 9 из Швеции, 4 из России, 2 из Финляндии и 1 из Норвегии. Команды были разбиты на чытыре группы. Игры проводились в формате: 2 тайма по 30 минут.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Матчи по итогам группового раунда

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Кубок мира-2016
 Официальный сайт турнира

Кубок мира по хоккею с мячом